Dragotina je lahko:

 Dragotina, žensko osebno ime
 Dragotina, naselje na hrvaškem